Беликов, Василий:
 Беликов, Василий Иванович (1921—1944) — сержант, Герой Советского Союза.
 Беликов, Василий Иванович (1867—1943) — протоиерей, ректор Казанской духовной семинарии.